«Почему?» — песня российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна, выпущенная 14 января 2022 года на лейбле Atlantic Records Russia. Это второй сингл исполнителя после эмиграции из России после обвинений председателя Следственного комитета России, в которой Моргенштерн рассказывает о событиях своей жизни после отъезда.

Текст 
Песня начинается со слов Владимира Жириновского, сказанных на заседании госсовета в критику Алишера Моргенштерна: «Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи». В песне исполнитель рассказывает о последних событиях в своей жизни. Музыкант рассказывает о покупке дома перед отъездом из России и про автопарк на миллион долларов, которые остались «в России взаперти» и передаёт спасибо России за шанс начать всё сначала, а также рекламирует свой Telegram-канал.

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип вышел в день выхода сингла 14 января 2022 года. Помимо самого артиста, в клипе приняли участие его жена Дилара и двойник рэпера, исполняющего роль музыканта возле собственного автопарка, который «в России взаперти». В начале клипа Моргенштерн появляется в шапке-ушанке с гербом СССР и катается на «жигулях» по пустыне.

Чарты

Ежедневные чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Примечания 

Песни 2022 года
Песни Моргенштерна
Песни на русском языке
Хип-хоп-песни России
Песни, написанные Моргенштерном